Ше́йндлин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Шейндлин, Александр Ефимович (1916—2017) — советский и российский теплофизик.
 Шейндлин, Борис Владимирович (1896—1963) — советский правовед, брат А. Е. Шейндлина.
 Шейндлин, Джудит (род. 1942) — американский адвокат, судья, телеведущая и писатель.